Tschuiko ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Dmitrijewitsch Tschuiko (* 1979), russischer Skeletonsportler
 Wiktor Michailowitsch Tschuiko (* 1931), sowjetisch-russischer Luftfahrtingenieur